Чемпионат Нидерландов по футболу 1928/29 () — 41-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят команд из 32 городов, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победителем восточной группы стал клуб «Гоу Эхед» из Девентера. В остальных группах первые места заняли: , ПСВ, «Спарта» и «Фейеноорд».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб ПСВ из Эйндховена в первый раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Север 

1 Матч ГВАВ — «Ахиллес» был сыгран 30 сентября 1928 год, но был признан несостоявшимся и не был переигран.

Первый класс Юг

Первый класс Запад I 

2 Со следующего сезона в группе Запад II.

Первый класс Запад II 

3 Со следующего сезона в группе Запад I.

Финал чемпионата

Источники 

Футбол в Европе в 1928 году
Футбол в Европе в 1929 году
Спорт в Нидерландах в 1928 году
Спорт в Нидерландах в 1929 году